The Rosary –  romanzo di Florence Barclay del 1909
The Rosary –  canzone parlour di Ethelbert Nevin

Film
The Rosary –  cortometraggio del 1910 diretto da Harry Solter
The Rosary –  cortometraggio del 1911 diretto da R.F. Baker
The Rosary – cortometraggio del 1913 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
The Rosary –  film del 1915 diretto da Colin Campbell
The Rosary – film del 1922 diretto da Jerome Storm
The Rosary –  film del 1931 diretto da Guy Newall